IASI est le sigle pour Interféromètre atmosphérique de sondage dans l'infrarouge ; 
 Iași, ville de la région de Moldavie, en Roumanie.